Nepal var indelat i 14 administrativa zoner (nepali: अञ्चल, "anchal"), vilka i sin tur var indelade i 75 distrikt (जिल्ला, "jilla"). De 14 administrativa zonerna var grupperade i fem utvecklingsregioner. (विकास क्षेत्र). Dessa ersattes 2015 av en ny indelning i provinser. Under provinserna finns även distrikt och kommuner.

Se även 
ISO 3166-2:NP, ISO 3166-2-koden för Nepal.

Externa länkar 

Nepals geografi
Administrativa indelningar av länder i Asien